Cette page liste les vice-présidents angolais. Cette fonction est créée en 2010 et remplace le poste de Premier ministre.

Notes et références 

Politique en Angola